La notazione Ω( ) ha due significati in matematica:
 f = Ω(g) – significa che la funzione f domina g da un certo punto in poi
 Ω(n) – numero di divisori primi di n, contati nella loro molteplicità